Som Gospel (álbum de Aline Barros)
Som Gospel (álbum de Cassiane)
Som Gospel (álbum de Kleber Lucas)
Som Gospel (álbum de Oficina G3)
Som Gospel (álbum de PG)

Desambiguações de música